Strichgraben ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Strichgraben (Eyach), linker Zufluss der Eyach (zum Neckar) am oberen Ortsrand von Frommern, Stadt Balingen, Zollernalbkreis
 Strichgraben (Riedbach), rechter Zufluss des Riedbachs (zur Booser Ach, zur Schussen) vor Blönried, Stadt Aulendorf, Landkreis Ravensburg

Siehe auch:
 Strichbach